Ester kan syfta på:

 Ester (folkslag) – ett folkslag som talar estniska och som företrädesvis lever i Estland
 Ester (namn) – ett kvinnonamn
 Esters bok – en bok i Gamla testamentet i Bibeln
 Estrar – en grupp av kemiska föreningar

Geografi

Antarktis 

 Mount Ester,

Portugal 

 Ester (freguesia), Viseu, Castro Daire,

USA 

 Ester, Alaska, ort i Fairbanks North Star Borough,

Se även
 Estländare – invånare i Estland, oberoende av modersmål